Johannes Justus Montijn (1769-1833), Nederlands burgemeester
Johannes Justus Montijn (1819-1848), Nederlands burgemeester